Die Abkürzung JFS steht unter anderem für:
 Japan for Sustainability, Japan
 Jewish Family Service, Maryland
 Jews' Free School, eine jüdische Schule in London
 Journaled File System für IBMs AIX (auch eComStation, OS/2, Linux)
 Veritas File System unter HP-UX
 Jugendfreizeitstätte, siehe Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung
 Jungfreisinnige Schweiz Jungliberale Partei der Schweiz

JFS